ABA Liga 2009-2010, competizione di pallacanestro
Jadranska Liga 2009-2010, competizione di pallanuoto